Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 3000 metrów z przeszkodami – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Po raz pierwszy mistrzostwa Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami mężczyzn zostały rozegrane w ramach czwartych mistrzostw, które miały miejsce w sierpniu 1923 roku w Warszawie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik warszawskiej Legii Stanisław Ziffer, który uzyskał czas 10:28,0 s., będący jednocześnie najlepszym wynikiem w Polsce.

W latach 1924-1927, 1930, 1939-1945 mistrzostw w tej konkurencji nie rozgrywano, a przed II wojną światową zwykle odbywały się nie w ramach głównych zawodów, lecz w innym terminie (z wyjątkiem lat 1923 i 1934-1936). Podobnie w 1998 zawody mistrzowskie na 3000 m z przeszkodami rozegrano nie we Wrocławiu, a w Grudziądzu.

Najwięcej medali mistrzostw Polski (jedenaście) zdobył Jan Zakrzewski, a najwięcej złotych (siedem) Rafał Wójcik.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 3000 metrów z przeszkodami wynosi 8:19,2 i został ustanowiony przez Bronisława Malinowskiego podczas mistrzostw w 1974 w Warszawie.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 103 biegaczy. Najwięcej medali – 11 – wywalczył Jan Zakrzewski, a najwięcej złotych (7) – Rafał Wójcik. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce